Élisabeth Thérèse de Lorraine (5. dubna 1664 – 7. března 1748) byla francouzská šlechtična a sňatkem kněžna z Epinoy. Byla matkou Louise de Melun, vévody ze Joyeuse, který v roce 1724 zmizel za záhadných okolností, a Anny Julie de Melun, kněžny ze Soubise.

Život 
Narodila se jako členka vedlejší linie rodu Guisů, její otec byl nejmladší syn Karla II., vévody z Elbeufu, a Kateřiny Jindřišky Bourbonské, nemanželské dcery krále Jindřicha IV. Francouzského a jeho milenky Gabrielle d'Estrées. Její matka Anna byla otcovou vzdálenou sestřenicí a jedinou dcerou Karla IV. Lotrinského a jeho tajné manželky Béatrix de Cusance.

Jako jediná z devíti dětí svých rodičů se Élisabeth provdala a měla potomky. U francouzského královského dvora byla oslovována jako Mademoiselle de Commercy, knížectví Commercy bylo vedlejší doménou rodu Lotrinských.

7. října 1691 se sedmadvacetiletá Mademoiselle de Commercy provdala za Louise de Melun, knížete z Epinoy a vévody ze Joyeuse, který byl o devět let mladší než ona. Pár měl dvě děti, syna narozeného v roce 1694 a dceru narozenou v roce 1698.

Élisabeth Thérèse byla z vlastního práva vévodkyní z Luxembourg-Saint-Pôl. Vévodství koupila v roce 1705 od Marie de Nemours, v roce 1724 ho předala svému synovi, který krátce na to zemřel. Vévodství později dostala její dcera, po které ho zdědil její syn Karel de Rohan, kníže ze Soubise.

Élisabeth Thérèse byla dvorní dámou Marie Anny Bourbonské, kněžny z Conti (1666–1739), legitimizované dcery Ludvíka XIV.

Louis de Rouvroy de Saint-Simon tvrdil, že ona a její sestra byly špionkami Madame de Maintenon. V kruhu Velkého Dauphina se sblížila s jeho další nevlastní sestrou Luisou Františkou Bourbonskou, známou jako Madame la Duchesse. Blízká si byla také se svým strýcem Karlem Jindřichem, knížetem z Vaudémontu a s Louisem Josephem, vévodou z Vendôme.

V roce 1721 byla Élisabeth Thérèse po smrti své pratety Markéty Luisy Orleánské, velkovévodkyně toskánské, ustanovena její dědičkou.

Élisabeth Thérèse ztratila obě své děti v roce 1724: Louis se tajně oženil s Marií Annou Bourbonskou (1697–1741) a v červenci zmizel během plesu na zámku Chantilly. Anna Julie zemřela v květnu na neštovice a zanechala po sobě pět malých dětí.

Élisabeth Thérèse zemřela 7. března 1748 v Hôtel de Mayenne v Paříži. Bylo jí osmdesát tři let.

Potomci 
Se svým manželem Louisem de Melun měla dvě děti:

 Louis de Joyeuse (říjen 1694 – 31. července 1724)
 Anna Julie de Melun (1698 – 18. května 1724)

Vývod z předků

Reference 

Lotrinští
Guiseové
Francouzské dvorní dámy
Lotrinské princezny
Francouzské vévodkyně
Narození 5. dubna
Narození v roce 1664
Úmrtí 7. března
Úmrtí v roce 1748
Úmrtí v Paříži